Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2004 vond plaats van 12 tot en met 18 april 2004 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 32e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravel­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Justine Henin-Hardenne, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het vierde reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zestiende geplaatste Spaanse Conchita Martínez in drie sets. Williams wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar dertigste WTA-titel, de eerste van 2004. Zij incas­seerde US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez waren het eerste reekshoofd; zij slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Martina Navrátilová en Lisa Raymond in twee sets. Het was hun 23e gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Charleston 2004
Charleston